Mirador hace referencia a varios artículos:

Acepciones
Mirador (arquitectura), elemento en forma de galería exterior o balcón cerrado.
Mirador (turismo), lugar o punto elevado desde el cual puede contemplarse con facilidad un paisaje (urbano o natural) o un acontecimiento.

Lugares y divisiones administrativas

En Argentina
Mirador Cabo Corrientes, complejo de viviendas en la ciudad de Mar de Plata.
Mirador Massue, arquitectura posmoderna en Buenos Aires.
Mirador de Melincué, monumento en la ciudad homónima.

En Brasil
Mirador (Maranhão), municipio;
Mirador (Paraná), municipio;

En Chile
Mirador (estación), de la red del Metro de Santiago de Chile.
Mirador Alemán, monumento en la ciudad de Concepción.

En España
Mirador Cuenca del Río Turón, provincia de Málaga.
Mirador de Cerro Gordo, barrio de Badajoz.
Mirador de La Peña, isla de El Hierro.
Mirador de Los Mansuetos, ciudad de Teruel.
Mirador de Santa Catalina, municipio de Peñarrubia, Cantabria.
Mirador de Vistabella, municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Mirador del Estrecho, sobre el estrecho de Gibraltar.
Mirador del Mediterráneo, rascacielos en Benidorm.
Mirador Monte Lobeira, provincia de Pontevedra.
Edificio Mirador, ciudad de Madrid.

En Estados Unidos
Mirador de la flor, atracción turística en honor de Selena Quintanilla-Pérez, Corpus Christi, Texas.

En México
Mirador Asta Bandera, ciudad de Monterrey.

Además

Mirador Volleyball, club de voleibol de mujeres en República Dominicana.
 Mirador de Montepinar (capítulo), primer episodio de la primera temporada de la serie de televisión La que se avecina.